Манди:

Топоним 
 Манди — округ в штате Химачал-Прадеш (Индия).
 Манди — город и центр одноименного округа в штате Химачал-Прадеш (Индия).
 Манди — штат Индийского Союза, существовавший в период 1950—1956 года.
 Манди — село в Физулинском районе (Азербайджан).
 Манди — село в округе Музаффарнагар штата Уттар-Прадеш (Индия).
 Манди — регион округа Читван зоны Нараяни (Непал).
 Манди-Бахауддин — округ в штате Пенджаб (Пакистан).
 Манди-Бахауддин — город и центр одноименного округа в штате Пенджаб (Пакистан).
 Манди-Гобиндгарх — город в округе Фатехгарх-Сахиб штата Пенджаб (Пакистан).
 Манди-Дабвали — город в округе Сирса штата Харьяна (Индия).

Персоналии 
 Манди, Аисса (род. 1991) — алжирский футболист, правый защитник французского «Реймса» и сборной Алжира.
 Манди, Дьюла (1899—1969) — венгерский футболист, игравший на позиции защитника.
 Манди, Иван (1918—1995) — венгерский писатель.
 Манди, Карл Эптинг (935—2014) — генерал, 30-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Манди, Питер (ок. 1596 — ?) — английский купец и путешественник XVII века.
 Манди, Райтсон — высший шериф Дербишира в 1737 году и MP Лестершира в 1747 году.
 Манди, Уильям (1801—1877) — член парламента от Дерби, сын Френсиса Манди.

Прочее 
 Манди — популярное арабское блюдо.
 Манди — индийский фильм 1983 года.

См. также 
 Мандя